Regelung steht für:

 ein System mit Rückkopplung, siehe Regelung (Natur und Technik) 
 einen Begriff der Automatisierungstechnik, siehe Regelungstechnik
 einen Begriff der Kristallographie und Petrologie in Bezug auf die Verformung von Kristallkörnern
 eine auf Rechtsfolge gerichtete Handlung, siehe Rechtsakt
 eine Regel, siehe Richtlinie
 die Regelungstheorie (auch Kontrolltheorie), ein Teilgebiet der angewandten Mathematik

Siehe auch:
 Aussetzerregelung